Rabbitt war eine 1972 gegründete Pop-Band aus Südafrika, die dort in den 1970er-Jahren äußerst populär war.

Geschichte 
Die Band ist 1972 von den Freunden Trevor Rabin, Duncan Faure, Ronnie Robot und Neil Cloud gegründet worden. Eine Vorläuferband trug den Namen The Conglomeration, in ihr spielten Rabin, Cloud, Robot und der Gitarrist Allan Rosenberg. 

1972 veröffentlichten sie ihre erste Single, eine Coverversion von Jethro Tulls Locomotive Breath, die ein großer Erfolg wurde. Nach einer kurzen Pause 1973, durch Rabins Wehrdienst bedingt, gingen Rabbitt 1974 auf Tour durch südafrikanische Clubs. 1976 wurde das Debütalbum „Boys Will Be Boys“ veröffentlicht, das schneller Goldstatus erreicht als jedes andere südafrikanische Album zuvor. Rabbitt erhielten dafür einen Sarie, einen angesehenen Musikpreis.

„A Croak & A Grunt In The Night“ (1977) war noch erfolgreicher, und die Band plante eine Tournee durch die USA und England. Doch die Pläne zerschlugen sich und Trevor Rabin verließ die Band und Südafrika, um in England eine Solokarriere zu starten. Er nahm dort die drei Gitarrenrock-Alben Trevor Rabin (1978), Face To Face (1979) und Wolf (1981) auf und wurde später als Gitarrist und Sänger der Progressive-Rock-Band Yes bekannt. 

Rabbitt veröffentlichten daraufhin als Trio das Album Rock Rabbitt, doch nach der anschließenden Tour trennte sich die Band. Faure schloss sich den Bay City Rollers an.

Mitglieder 
 Neil Cloud (* 3. September 1955): Schlagzeug
 Duncan Faure (* 16. Dezember 1956): Gesang, Gitarre, Keyboard
 Trevor Rabin (* 13. Januar 1954): Gesang, Gitarre, Keyboard
 Ronnie Robot (Ronald Friedman) (* 5. Oktober 1954): Bass

Diskografie

Alben 
 Boys Will Be Boys (1975, in Deutschland 1989 veröffentlicht)
 A Croak And A Grunt In The Night (1977)
 Rock Rabbitt (1978)
 Revival (Kompilation, 1987)
 The Collection / The Hits (Kompilation, 1992 als The Collection, 1996 als The Hits)
 The Extended Plays (EP-Kompilation)

Singles 
 Locomotive Breath / And The Planets Danced (1972)
 Backdoor Of My Heart / Share The Loving Things (1973)
 Hallelujah Sunrise / Hidden Feelings (1973)
 Yesterday’s Papers / B-Seite unbekannt (1974)
 Charlie / Looking For The Man (1976)
 Hard Ride / Baby's Leaving (1976)
 Hold On To Love / Working For The People (1976)
 Sugar Pie / Dingley's Bookshop(1976)
 Eventides / Charlie (1977, Japan)
 Everybody's Cheating / Gift Of Love (1977, Japan)
 Hold On To Love / Working For The People (1977, USA)
 Morning Light / Auld Lang Syne Rock (1977)
 Gettin' Thru To You (Teenage Love) / Hello And Welcome Home (1977)

Südafrikanische Band
Popband